Nuyakuk steht für:

 Nuyakuk Lake, einen See in Alaska
 Nuyakuk River, einen Fluss in Alaska